Dieser Artikel listet alle Personen auf, die während der 51. Legislaturperiode der Schweizer Bundesversammlung (2019–2023) dem Ständerat angehören.

Die Zusammensetzung des Ständerats während der 51. Legislaturperiode geht im Wesentlichen auf die Parlamentswahlen vom 20. Oktober 2019 zurück.

Amtierende Ratsmitglieder (Stand: 15. Dezember 2022)

Änderungen während der Legislaturperiode

Siehe auch 
 Liste der Präsidenten des Ständerats
 Liste der Mitglieder des Schweizer Nationalrats in der 51. Legislaturperiode
 Schweizer Parlamentswahlen 2019

Weblinks 
 Datenbank aller Ratsmitglieder seit 1848
 Wahlen 2019 Ergebnisse SRF